Le FESPACO 1976 est la  édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Il se déroule du 4 au 10 février à Ouagadougou au Burkina Faso.

Le thème de cette édition est « Le cinéaste africain du futur : implication éducative ».

Le film Muna Moto de Jean-Pierre Dikongué Pipa décroche l'Étalon de Yennenga

Palmarès 

 Grand prix (Étalon de Yennenga) : Muna Moto de Jean-Pierre Dikongué Pipa (Cameroun)
 Premier prix de consolation : ex æquo Vent du Sud de Mohamed Slim Riadh (Algérie) et Ndiangane de Mahama Johnson Traoré (Sénégal)
 Deuxième prix de consolation : Sur le chemin de la réconciliation de René-Bernard Yonli (Haute-Volta)
 Prix du  art : L'Héritage de Mohamed Bouamari (Algérie)
 Prix spécial du jury : ex æquo Sejnane d'Abdellatif Ben Ammar (Tunisie) et Nationalité immigrée de Sydney Sokhona (Mauritanie)
 Mention spéciale : Kaddhu Beykat (Lettre paysanne) de Safi Faye (Sénégal) et Saïtane d'Oumarou Ganda (Niger)
 Autre mention spéciale : première participation du Ghana

Notes et références 

FESPACO
1976 au Burkina Faso
FESPACO